Zierikzee (1653), een Nederlands linieschip van de Admiraliteit van Zeeland
 Zierikzee (1688), een Nederlands schip van de Admiraliteit van Zeeland
 Zierikzee (1653), een Nederlands schip van de Admiraliteit van Zeeland
 Zierikzee (1653), een Nederlands linieschip van de Admiraliteit van Zeeland
 Zierikzee (1653), een Nederlandse hoeker van de Admiraliteit van Zeeland
 Zr.Ms. Zierikzee (1987), een Nederlandse mijnenveger van de Alkmaarklasse